Imués kan syfta på:

Colombia 

 Imués (kommun), Nariño, 
 Imués (ort), Nariño,